Pridoli bezeichnet:

 Pridolium, die jüngste geologische Serie des Silur
 Pridoli (Bajina Bašta), einen Ort in der Gemeinde Bajina Bašta, Okrug Zlatibor, in Serbien
 Přídolí, eine Minderstadt im Okres Český Krumlov in Tschechien